Liebisch steht für:

Personen
 Albin Hugo Liebisch (1888–1965), deutsch-böhmischer Fabrikant und Automechaniker
 Karl Liebisch (1834–1901), deutscher Richter und Militärjurist
 Marc Liebisch (* 1982), deutscher Musicaldarsteller
 Otto Arndt Liebisch (1935–2009), deutscher Parasitologe und Veterinärmediziner
 Paul Schultz-Liebisch (1905–1996), deutscher Maler und Grafiker
 Rudolf Liebisch (1861–1939), deutscher Dichter und Verlagsleiter
 Theodor Liebisch (1852–1922), deutscher Mineraloge

Orte
 Libhošť (Liebisch), Gemeinde in Tschechien
 Libouš (Liebisch), Ortsteil von Březno u Chomutova, Tschechien